

Cinema 
La vittima designata – film del 1971 diretto da Maurizio Lucidi

Letteratura 
La vittima designata (The Stalking Horse) – romanzo di Rafael Sabatini del 1933
La vittima designata (Persuader) – romanzo di Lee Child del 2003